|-
|(20751)||2000 AA200|| align=right|13,3|| align=right|2,878|| align=right|0,237|| align=right|16,97|| align=right|4,881||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20752)||2000 AP200|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,198|| align=right|13,69|| align=right|5,232||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20753)||2000 AW211|| align=right|13,3|| align=right|2,570|| align=right|0,186|| align=right|12,92|| align=right|4,119||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20754)||2000 AD244|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,082|| align=right|12,91|| align=right|5,435||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20755)||2000 BX6|| align=right|12,6|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|17,50|| align=right|5,526||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20756)||2000 BC19|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,088|| align=right|2,98|| align=right|4,545||MBA||27. januar 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(20757)||2000 CV52|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,179|| align=right|14,00|| align=right|4,133||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20758)||2000 CS94|| align=right|13,4|| align=right|2,689|| align=right|0,181|| align=right|12,70|| align=right|4,408||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20759)||2000 CX96|| align=right|13,7|| align=right|2,718|| align=right|0,176|| align=right|13,49|| align=right|4,479||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20760 Chanmatchun||2000 DR8|| align=right|13,5|| align=right|2,420|| align=right|0,163|| align=right|7,38|| align=right|3,765||MBA||27. februar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(20761)||2000 EA8|| align=right|13,6|| align=right|2,313|| align=right|0,172|| align=right|9,40|| align=right|3,518||MBA||5. marec 2000||High Point||D. K. Chesney
|-
|(20762)||2000 EE36|| align=right|11,5|| align=right|3,151|| align=right|0,178|| align=right|16,00|| align=right|5,591||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20763)||2000 FQ9|| align=right|14,8|| align=right|2,138|| align=right|0,202|| align=right|3,57|| align=right|3,127||MBA||31. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(20764)||2000 FE38|| align=right|12,7|| align=right|3,049|| align=right|0,147|| align=right|9,92|| align=right|5,322||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20765)||2000 JC40|| align=right|12,8|| align=right|2,553|| align=right|0,036|| align=right|14,11|| align=right|4,077||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20766)||2000 PK11|| align=right|14,1|| align=right|2,530|| align=right|0,127|| align=right|14,53|| align=right|4,024||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20767)||2000 PN24|| align=right|12,9|| align=right|2,621|| align=right|0,168|| align=right|13,78|| align=right|4,243||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20768 Langberg||2000 QO54|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,192|| align=right|3,39|| align=right|3,713||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20769)||2000 QM65|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,264|| align=right|6,71|| align=right|4,054||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20770)||2000 QT123|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,270|| align=right|5,43|| align=right|4,016||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20771)||2000 QY150|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,049|| align=right|11,60|| align=right|3,506||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20772 Brittajones||2000 QL182|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,060|| align=right|9,97|| align=right|4,030||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20773 Aneeshvenkat||2000 QS208|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,199|| align=right|5,78|| align=right|5,504||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20774)||2000 RP3|| align=right|13,8|| align=right|2,905|| align=right|0,079|| align=right|2,47|| align=right|4,950||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20775)||2000 RU9|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,214|| align=right|2,90|| align=right|3,716||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20776 Juliekrugler||2000 RG10|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,160|| align=right|4,29|| align=right|4,212||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20777)||2000 RX10|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,179|| align=right|3,58|| align=right|4,253||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20778 Wangchaohao||2000 RD11|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,150|| align=right|2,81|| align=right|3,723||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20779 Xiajunchao||2000 RN11|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,041|| align=right|7,29|| align=right|3,658||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20780 Chanyikhei||2000 RO11|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,137|| align=right|6,51|| align=right|4,049||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20781)||2000 RX38|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,177|| align=right|5,99|| align=right|3,538||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20782 Markcroce||2000 RZ52|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,101|| align=right|00,12|| align=right|3,530||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20783)||2000 RK55|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,220|| align=right|7,79|| align=right|4,504||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20784 Trevorpowers||2000 RN56|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,071|| align=right|5,43|| align=right|3,748||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20785 Mitalithakor||2000 RO60|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,109|| align=right|6,94|| align=right|3,762||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20786)||2000 RG62|| align=right|14,6|| align=right|2,197|| align=right|0,246|| align=right|6,87|| align=right|3,255||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20787 Mitchfourman||2000 RZ71|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,152|| align=right|4,76|| align=right|3,427||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20788)||2000 SB29|| align=right|13,4|| align=right|2,632|| align=right|0,099|| align=right|12,02|| align=right|4,270||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20789 Hughgrant||2000 SU44|| align=right|12,9|| align=right|2,556|| align=right|0,239|| align=right|9,77|| align=right|4,086||MBA||28. september 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20790)||2000 SE45|| align=right|16,6|| align=right|2,757|| align=right|0,555|| align=right|8,26|| align=right|4,576||AMR||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20791)||2000 SH60|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,208|| align=right|4,66|| align=right|4,050||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20792)||2000 SH88|| align=right|13,8|| align=right|2,673|| align=right|0,308|| align=right|13,66|| align=right|4,370||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20793 Goldinaaron||2000 SF118|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,124|| align=right|2,53|| align=right|4,247||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20794 Ryanolson||2000 SD161|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|5,10|| align=right|3,483||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20795)||2000 SE161|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|2,65|| align=right|3,668||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20796 Philipmunoz||2000 SN169|| align=right|14,8|| align=right|2,896|| align=right|0,092|| align=right|2,29|| align=right|4,927||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20797)||2000 SD172|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,187|| align=right|13,67|| align=right|4,154||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20798 Verlinden||2000 SH172|| align=right|14,2|| align=right|2,339|| align=right|0,137|| align=right|7,45|| align=right|3,576||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20799 Ashishbakshi||2000 SU172|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|2,82|| align=right|5,464||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20800)||2000 SV172|| align=right|13,5|| align=right|2,747|| align=right|0,088|| align=right|15,17|| align=right|4,551||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20801)||2000 SC179|| align=right|13,8|| align=right|2,715|| align=right|0,157|| align=right|14,57|| align=right|4,473||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20802)||2000 SR179|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,239|| align=right|4,93|| align=right|4,213||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20803)||2000 SK188|| align=right|13,6|| align=right|3,137|| align=right|0,076|| align=right|5,16|| align=right|5,556||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|20804 Etter||2000 SW209|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,179|| align=right|10,93|| align=right|3,764||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20805)||2000 SC220|| align=right|12,4|| align=right|2,678|| align=right|0,154|| align=right|14,27|| align=right|4,382||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20806)||2000 SW220|| align=right|14,0|| align=right|2,910|| align=right|0,088|| align=right|13,23|| align=right|4,962||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20807)||2000 SY220|| align=right|13,5|| align=right|3,048|| align=right|0,117|| align=right|11,44|| align=right|5,320||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20808)||2000 SR243|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,067|| align=right|11,35|| align=right|5,709||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20809 Eshinjolly||2000 SW259|| align=right|14,2|| align=right|2,393|| align=right|0,150|| align=right|6,74|| align=right|3,702||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20810)||2000 SE266|| align=right|12,5|| align=right|2,675|| align=right|0,166|| align=right|8,94|| align=right|4,374||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20811)||2000 ST266|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,094|| align=right|14,38|| align=right|4,095||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20812 Shannonbabb||2000 SL269|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,095|| align=right|6,64|| align=right|4,423||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20813 Aakashshah||2000 SB274|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,111|| align=right|3,00|| align=right|4,379||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20814 Laurajones||2000 SW292|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,094|| align=right|9,21|| align=right|5,124||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20815)||2000 SZ318|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,037|| align=right|12,20|| align=right|4,181||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20816)||2000 SQ319|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,190|| align=right|11,65|| align=right|4,276||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20817 Liuxiaofeng||2000 TT50|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,105|| align=right|9,88|| align=right|4,601||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20818 Karmadiraju||2000 TQ54|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,081|| align=right|1,49|| align=right|5,523||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20819)||2000 TX55|| align=right|13,9|| align=right|2,966|| align=right|0,081|| align=right|11,40|| align=right|5,106||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20820)||2000 UZ3|| align=right|11,9|| align=right|3,105|| align=right|0,083|| align=right|15,94|| align=right|5,471||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20821 Balasridhar||2000 UT5|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,136|| align=right|6,81|| align=right|3,559||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20822 Lintingnien||2000 UK7|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,095|| align=right|5,07|| align=right|4,057||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20823 Liutingchun||2000 UZ7|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,165|| align=right|5,71|| align=right|5,485||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20824)||2000 UX9|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,242|| align=right|2,63|| align=right|3,483||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20825)||2000 UN11|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,220|| align=right|12,62|| align=right|5,461||MBA||26. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20826)||2000 UV13|| align=right|13,5|| align=right|2,433|| align=right|0,627|| align=right|31,97|| align=right|3,795||APL||21. oktober 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(20827)||2000 UY25|| align=right|14,7|| align=right|3,227|| align=right|0,093|| align=right|5,90|| align=right|5,796||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20828 Linchen||2000 UO27|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,119|| align=right|6,65|| align=right|3,710||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20829)||2000 UR27|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,161|| align=right|8,96|| align=right|4,572||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20830 Luyajia||2000 UG45|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,013|| align=right|2,96|| align=right|5,028||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20831 Zhangyi||2000 UM47|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,058|| align=right|2,08|| align=right|3,381||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20832 Santhikodali||2000 UQ47|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,145|| align=right|5,24|| align=right|4,640||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20833)||2000 US47|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,226|| align=right|2,67|| align=right|3,731||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20834 Allihewlett||2000 UM48|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,172|| align=right|5,79|| align=right|3,454||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20835 Eliseadcock||2000 UY49|| align=right|14,1|| align=right|2,657|| align=right|0,112|| align=right|4,30|| align=right|4,330||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20836 Marilytedja||2000 UE51|| align=right|14,8|| align=right|3,002|| align=right|0,076|| align=right|2,51|| align=right|5,200||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20837 Ramanlal||2000 UX52|| align=right|14,6|| align=right|2,878|| align=right|0,109|| align=right|2,91|| align=right|4,881||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20838)||2000 UY53|| align=right|13,6|| align=right|2,854|| align=right|0,211|| align=right|9,36|| align=right|4,822||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20839 Bretharrison||2000 US55|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,062|| align=right|3,62|| align=right|4,435||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20840 Borishanin||2000 UF58|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,173|| align=right|9,13|| align=right|4,137||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20841)||2000 UM69|| align=right|13,8|| align=right|3,138|| align=right|0,059|| align=right|7,51|| align=right|5,559||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20842)||2000 UG75|| align=right|13,7|| align=right|3,226|| align=right|0,105|| align=right|22,18|| align=right|5,794||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20843 Kuotzuhao||2000 UZ78|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,145|| align=right|2,05|| align=right|3,709||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20844)||2000 UK97|| align=right|13,6|| align=right|2,652|| align=right|0,130|| align=right|9,59|| align=right|4,318||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20845)||2000 UY102|| align=right|12,2|| align=right|2,980|| align=right|0,042|| align=right|10,13|| align=right|5,143||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20846 Liyulin||2000 US103|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,108|| align=right|6,33|| align=right|3,404||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20847)||2000 UW104|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,118|| align=right|9,40|| align=right|4,591||MBA||27. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20848)||2000 UA105|| align=right|13,8|| align=right|2,554|| align=right|0,241|| align=right|13,92|| align=right|4,081||MBA||27. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20849)||2000 VJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,400|| align=right|0,233|| align=right|5,75|| align=right|3,717||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20850 Gaglani||2000 VF2|| align=right|14,9|| align=right|2,389|| align=right|0,194|| align=right|2,82|| align=right|3,692||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20851 Ramachandran||2000 VA8|| align=right|14,9|| align=right|2,865|| align=right|0,101|| align=right|00,79|| align=right|4,848||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20852 Allilandstrom||2000 VY12|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,084|| align=right|2,51|| align=right|4,014||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20853 Yunxiangchu||2000 VQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,099|| align=right|4,13|| align=right|4,010||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20854 Tetruashvily||2000 VH27|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,138|| align=right|4,68|| align=right|3,765||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20855 Arifawan||2000 VV27|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,169|| align=right|3,48|| align=right|3,437||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20856 Hamzabari||2000 VT28|| align=right|14,3|| align=right|2,321|| align=right|0,069|| align=right|6,64|| align=right|3,535||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20857 Richardromeo||2000 VA30|| align=right|14,5|| align=right|2,470|| align=right|0,142|| align=right|9,35|| align=right|3,882||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20858 Cuirongfeng||2000 VM31|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,040|| align=right|2,00|| align=right|4,249||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20859)||2000 VT31|| align=right|13,9|| align=right|2,884|| align=right|0,155|| align=right|00,68|| align=right|4,898||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20860)||2000 VS34|| align=right|16,3|| align=right|2,714|| align=right|0,444|| align=right|8,55|| align=right|4,471||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20861 Lesliebeh||2000 VX34|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,102|| align=right|2,64|| align=right|4,238||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20862 Jenngoedhart||2000 VY34|| align=right|14,1|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|5,08|| align=right|3,348||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20863 Jamescronk||2000 VW35|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,141|| align=right|4,77|| align=right|3,418||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20864)||2000 VF36|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|14,18|| align=right|4,094||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20865)||2000 VL36|| align=right|13,8|| align=right|2,629|| align=right|0,153|| align=right|13,49|| align=right|4,262||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20866)||2000 VP37|| align=right|11,8|| align=right|2,674|| align=right|0,059|| align=right|21,08|| align=right|4,373||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20867)||2000 VT37|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,127|| align=right|11,60|| align=right|4,140||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20868)||2000 VR39|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,194|| align=right|2,40|| align=right|5,612||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20869)||2000 VK45|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,241|| align=right|12,43|| align=right|3,582||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20870 Kaningher||2000 VC48|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,073|| align=right|2,48|| align=right|4,779||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20871)||2000 VJ48|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,230|| align=right|1,51|| align=right|3,646||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20872)||2000 VV48|| align=right|15,5|| align=right|2,166|| align=right|0,220|| align=right|1,93|| align=right|3,187||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20873 Evanfrank||2000 VH49|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,148|| align=right|7,87|| align=right|3,801||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20874 MacGregor||2000 VL49|| align=right|14,4|| align=right|2,947|| align=right|0,100|| align=right|1,98|| align=right|5,058||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20875)||2000 VU49|| align=right|13,6|| align=right|2,906|| align=right|0,237|| align=right|2,72|| align=right|4,954||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20876)||2000 VW49|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,218|| align=right|2,68|| align=right|3,701||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20877)||2000 VD50|| align=right|15,5|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|1,50|| align=right|3,670||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20878 Uwetreske||2000 VH50|| align=right|14,6|| align=right|2,702|| align=right|0,161|| align=right|4,53|| align=right|4,440||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20879 Chengyuhsuan||2000 VJ55|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|4,73|| align=right|3,497||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20880 Yiyideng||2000 VE57|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,049|| align=right|4,59|| align=right|4,423||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20881)||2000 VG57|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,140|| align=right|2,19|| align=right|3,221||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20882)||2000 VH57|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|2,39|| align=right|3,636||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20883 Gervais||2000 VD58|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,133|| align=right|5,95|| align=right|3,383||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20884)||2000 VA59|| align=right|13,9|| align=right|2,891|| align=right|0,072|| align=right|3,05|| align=right|4,915||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20885)||2000 WD2|| align=right|13,0|| align=right|2,691|| align=right|0,214|| align=right|9,67|| align=right|4,415||MBA||18. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20886)||2000 WE2|| align=right|14,3|| align=right|2,173|| align=right|0,144|| align=right|6,35|| align=right|3,203||MBA||18. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20887)||2000 WP2|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|3,20|| align=right|3,357||MBA||18. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|20888 Siyueguo||2000 WB14|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,095|| align=right|1,51|| align=right|4,383||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20889)||2000 WB15|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,237|| align=right|4,06|| align=right|3,342||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20890)||2000 WN19|| align=right|13,9|| align=right|2,747|| align=right|0,182|| align=right|9,78|| align=right|4,553||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20891)||2000 WN28|| align=right|12,7|| align=right|2,673|| align=right|0,185|| align=right|15,46|| align=right|4,369||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|20892 MacChnoic||2000 WE75|| align=right|14,5|| align=right|2,227|| align=right|0,154|| align=right|6,83|| align=right|3,324||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20893 Rosymccloskey||2000 WJ75|| align=right|15,1|| align=right|2,250|| align=right|0,196|| align=right|4,89|| align=right|3,375||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20894 Krumeich||2000 WP93|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,068|| align=right|4,97|| align=right|4,490||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20895)||2000 WU106|| align=right|14,6|| align=right|2,184|| align=right|0,200|| align=right|5,61|| align=right|3,227||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20896)||2000 WW141|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,159|| align=right|13,72|| align=right|4,091||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20897)||2000 WR142|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,028|| align=right|15,59|| align=right|4,612||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|20898 Fountainhills||2000 WE147|| align=right|11,0|| align=right|4,229|| align=right|0,465|| align=right|45,50|| align=right|8,695||MBA||30. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20899)||2000 XB3|| align=right|13,7|| align=right|2,574|| align=right|0,302|| align=right|11,94|| align=right|4,130||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20900)||2000 XW4|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,113|| align=right|10,69|| align=right|5,146||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20901 Mattmuehler||2000 XO6|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,114|| align=right|6,27|| align=right|3,642||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20902 Kylebeighle||2000 XY6|| align=right|14,1|| align=right|2,714|| align=right|0,005|| align=right|8,74|| align=right|4,470||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20903)||2000 XH9|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,186|| align=right|14,22|| align=right|4,157||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20904)||2190 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,132|| align=right|4,61|| align=right|5,585||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20905)||2581 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,887|| align=right|0,077|| align=right|3,17|| align=right|4,903||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20906)||2727 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,146|| align=right|4,93|| align=right|3,564||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20907)||2762 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,242|| align=right|2,73|| align=right|5,583||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20908)||2819 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,883|| align=right|0,004|| align=right|1,96|| align=right|4,893||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20909)||4026 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|13,27|| align=right|4,252||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20910)||4060 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,034|| align=right|1,61|| align=right|4,319||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20911)||4083 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,318|| align=right|0,092|| align=right|4,12|| align=right|3,529||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20912)||4129 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,216|| align=right|0,196|| align=right|6,00|| align=right|3,298||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20913)||4214 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,071|| align=right|4,63|| align=right|5,582||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20914)||4215 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,094|| align=right|1,79|| align=right|3,290||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20915)||4302 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,055|| align=right|4,00|| align=right|5,593||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20916)||4628 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,150|| align=right|6,12|| align=right|5,600||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20917)||5016 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,108|| align=right|4,93|| align=right|3,262||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20918)||6539 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,668|| align=right|0,071|| align=right|7,78|| align=right|4,356||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20919)||6606 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,043|| align=right|6,65|| align=right|3,552||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20920)||6653 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,087|| align=right|3,61|| align=right|4,369||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20921)||6680 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,064|| align=right|6,27|| align=right|3,578||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20922)||6769 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,193|| align=right|2,45|| align=right|5,517||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20923)||6846 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,109|| align=right|5,59|| align=right|5,538||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20924)||9526 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,708|| align=right|0,051|| align=right|11,98|| align=right|4,455||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20925)||9596 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,217|| align=right|9,75|| align=right|5,593||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20926)||1101 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,043|| align=right|3,60|| align=right|4,391||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20927)||1126 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,191|| align=right|2,05|| align=right|3,820||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20928)||2024 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,122|| align=right|12,91|| align=right|4,366||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20929)||2050 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,081|| align=right|9,79|| align=right|5,387||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20930)||2130 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,163|| align=right|1,61|| align=right|3,415||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20931)||2208 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,454|| align=right|0,192|| align=right|8,46|| align=right|3,844||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20932)||2258 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,461|| align=right|0,243|| align=right|8,21|| align=right|3,861||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20933)||3015 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,123|| align=right|7,20|| align=right|3,451||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20934)||4194 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,118|| align=right|6,65|| align=right|3,439||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20935)||4265 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,106|| align=right|2,51|| align=right|3,368||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20936)||4835 T-1|| align=right|13,7|| align=right|1,855|| align=right|0,102|| align=right|18,61|| align=right|2,525||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20937)||1005 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,029|| align=right|0,100|| align=right|2,20|| align=right|5,271||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20938)||1075 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,175|| align=right|7,51|| align=right|3,337||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20939)||1178 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,108|| align=right|10,28|| align=right|5,454||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20940)||1236 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,140|| align=right|1,80|| align=right|3,738||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20941)||1341 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,058|| align=right|2,76|| align=right|4,375||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20942)||2092 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|5,30|| align=right|4,311||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20943)||2115 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,081|| align=right|2,07|| align=right|3,305||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20944)||2200 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|00,32|| align=right|3,790||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20945)||2248 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,239|| align=right|0,150|| align=right|5,69|| align=right|3,350||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20946)||2316 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,036|| align=right|2,83|| align=right|3,290||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|20947 Polyneikes||2638 T-2|| align=right|12,0|| align=right|5,128|| align=right|0,025|| align=right|2,33|| align=right|11,61||JUT||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20948)||2754 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,067|| align=right|6,39|| align=right|3,764||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20949)||3024 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,030|| align=right|22,09|| align=right|4,346||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20950)||3305 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,144|| align=right|3,22|| align=right|3,719||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20951)||4261 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,055|| align=right|4,92|| align=right|4,372||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|20952 Tydeus||5151 T-2|| align=right|11,8|| align=right|5,201|| align=right|0,085|| align=right|9,97|| align=right|11,86||JUT||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20953)||1068 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,190|| align=right|21,77|| align=right|5,553||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20954)||1158 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,062|| align=right|0,111|| align=right|10,04|| align=right|5,356||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20955)||2387 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,103|| align=right|3,86|| align=right|5,528||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20956)||3510 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,079|| align=right|3,96|| align=right|3,196||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20957)||4430 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,109|| align=right|3,96|| align=right|3,333||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20958)||A900 MA|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,295|| align=right|8,16|| align=right|3,556||MBA||29. junij 1900||Mt. Hamilton||J. E. Keeler
|-
|(20959)||1936 UG|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,312|| align=right|6,11|| align=right|4,224||MBA||21. oktober 1936||Nica||M. Laugier
|-
|(20960)||1971 UR|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,100|| align=right|5,91|| align=right|5,599||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|20961 Arkesilaos||1973 SS1|| align=right|11,7|| align=right|5,145|| align=right|0,018|| align=right|9,21|| align=right|11,67||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20962)||1977 EW7|| align=right|14,2|| align=right|2,618|| align=right|0,124|| align=right|12,85|| align=right|4,236||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|20963 Pisarenko||1977 QN1|| align=right|13,0|| align=right|2,620|| align=right|0,181|| align=right|12,92|| align=right|4,241||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|20964 Mons Naklethi||1977 UA|| align=right|14,1|| align=right|2,384|| align=right|0,190|| align=right|9,33|| align=right|3,680||MBA||16. oktober 1977||Kleť||A. Mrkos
|-
|(20965)||1978 SJ7|| align=right|13,2|| align=right|2,928|| align=right|0,140|| align=right|14,57|| align=right|5,010||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(20966)||1978 VH5|| align=right|13,5|| align=right|3,024|| align=right|0,012|| align=right|8,95|| align=right|5,259||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(20967)||1978 VF6|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,098|| align=right|5,11|| align=right|3,591||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(20968)||1978 VM8|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,154|| align=right|5,94|| align=right|3,647||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|20969 Samo||1979 SH|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,277|| align=right|5,21|| align=right|4,205||MBA||17. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(20970)||1981 DD1|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,122|| align=right|14,53|| align=right|4,033||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20971)||1981 DR1|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,144|| align=right|12,55|| align=right|4,032||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20972)||1981 DX2|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,051|| align=right|7,95|| align=right|5,174||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20973)||1981 EL2|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,166|| align=right|10,79|| align=right|4,234||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20974)||1981 EO2|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,034|| align=right|8,41|| align=right|5,151||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20975)||1981 ER4|| align=right|14,0|| align=right|2,946|| align=right|0,114|| align=right|10,07|| align=right|5,057||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20976)||1981 EA6|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,054|| align=right|6,21|| align=right|5,427||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20977)||1981 EN7|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,100|| align=right|9,30|| align=right|5,156||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20978)||1981 EW10|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,119|| align=right|6,39|| align=right|3,379||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20979)||1981 EO13|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,063|| align=right|4,92|| align=right|3,372||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20980)||1981 ED16|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|3,390||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20981)||1981 EZ16|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,135|| align=right|7,76|| align=right|4,126||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20982)||1981 EL17|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,078|| align=right|14,08|| align=right|4,244||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20983)||1981 EN20|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,189|| align=right|2,62|| align=right|3,383||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20984)||1981 EH33|| align=right|14,8|| align=right|3,080|| align=right|0,049|| align=right|9,75|| align=right|5,405||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20985)||1981 EA35|| align=right|12,6|| align=right|3,069|| align=right|0,251|| align=right|15,67|| align=right|5,376||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20986)||1981 EL37|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,155|| align=right|10,86|| align=right|5,496||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20987)||1981 EU38|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,135|| align=right|3,18|| align=right|3,377||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20988)||1981 EC43|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,191|| align=right|5,09|| align=right|3,463||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20989)||1981 EZ45|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,116|| align=right|5,83|| align=right|5,677||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20990)||1983 RL3|| align=right|15,1|| align=right|2,170|| align=right|0,143|| align=right|3,07|| align=right|3,197||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|20991 Jánkollár||1984 WX1|| align=right|13,7|| align=right|2,969|| align=right|0,064|| align=right|11,25|| align=right|5,115||MBA||28. november 1984||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(20992)||1985 RV2|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,241|| align=right|5,90|| align=right|3,575||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20993)||1985 RX2|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,201|| align=right|1,80|| align=right|3,617||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20994)||1985 TS|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,125|| align=right|3,79|| align=right|3,475||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(20995)||1985 VY|| align=right|12,1|| align=right|5,095|| align=right|0,114|| align=right|20,38|| align=right|11,50||JUT||1. november 1985||La Silla||R. M. West
|-
|(20996)||1986 PB|| align=right|14,2|| align=right|1,912|| align=right|0,050|| align=right|26,77|| align=right|2,643||MBA||4. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(20997)||1986 PL1|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,153|| align=right|6,31|| align=right|5,753||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(20998)||1986 QF1|| align=right|15,1|| align=right|2,216|| align=right|0,140|| align=right|5,27|| align=right|3,298||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20999)||1987 BF|| align=right|14,1|| align=right|2,279|| align=right|0,130|| align=right|5,08|| align=right|3,440||MBA||28. januar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|21000 L'Encyclopédie||1987 BY1|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,235|| align=right|12,95|| align=right|4,088||MBA||26. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov